Герцог Медина-де-Риосеко — испанский аристократический титул. Он был создан 22 апреля 1538 года королем Карлом I для Фернандо Энрикеса де Веласко, адмирала Кастилии, сеньора де Медина-де-Риосеко, графа Мельгар и Руэда (ум. 1542).

Род Энрикесов ведет своё происхождение от Фадрике Альфонсо Кастильского (1334—1358), магистра Ордена Сантьяго (1342—1358), внебрачного сына короля Кастилии Альфонсо XI и его любовницы Леонор де Гусман. Его потомки носили звание адмиралов Кастилии, а их резиденцией был замок Медина-де-Риосеко. В 1520 году испанский король Карл I признал герцогов Медина-де-Риосеко вместе с другими 19 испанскими знатными родами первыми грандами Испании.

После смерти Серафина Пиментеля Альвареса де Толедо, 13-го герцога Медина-де-Риосеко (1792—1799), последнего мужского представителя рода, герцогский титул унаследовал его дальний родственник по женской линии, Педро де Алькантара Тельес-Хирон и Бофор Спонтин, 10-й герцог Осуна (1810—1844).

В настоящее время носительницей титула является Мария Асунсьон Латорре и Тельес-Хирон, 21-я герцогиня де Медина-де-Риосеко.

Сеньоры Медина-де-Риосеко 
 Альфонсо Энрикес (1354—1429), 1-й сеньор де Медина-де-Риосеко, старший сын Фадрике Альфонсо Кастильского (1334—1358)
 Фадрике Энрикес (ок. 1390 — 23 декабря 1473), 2-й сеньор де Медина-де-Риосеко, старший сын предыдущего
 Алонсо Энрикес де Киньонес (ок. 1432 — 12 мая 1485), 3-й сеньор де Медина-де-Риосеко, старший сын предыдущего
 Фадрике Энрикес де Веласко (1457 — 7 января 1538), старший сын предыдущего.

Герцоги Медина-де-Риосеко

Генеалогическая таблица

См. также 
 Энрикесы

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de Medina de Rioseco

Герцоги Испании
Гранды Испании